Kasti (Märjamaa), plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa
 Kasti (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa